Seznam polkov z zaporedno številko 34.

Seznam 
 Pehotni
 34. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 34. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 34. pehotni polk (Wehrmacht)
 34. strelski polk (ZSSR)
 34. fusilirski polk (Wehrmacht)
 34. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 34. oklepni polk (ZDA)
 34. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 34. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 34. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 34. artilerijski polk (Wehrmacht)
 34. rezervni artilerijski polk (Wehrmacht)
 34. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 34. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi